Kreppen ist:

Ortsname von:
 Kreppen (Diedorf), Ortsteil des Marktes Diedorf, Landkreis Augsburg, Bayern
 Kreppen (Volkenschwand), Ortsteil der Gemeinde Volkenschwand, Landkreis Kelheim, Bayern

Außerdem:
 die Herstellung von Krepp, siehe Krepp (Gewebe) bzw. Krepppapier

Siehe auch:
 Kreepen